

Animaux 
 La limousine, race bovine.
 La limousine, race ovine.
 La limousine, race de poule.

Transport 
 La limousine, une voiture hippomobile.
 La limousine, une carrosserie automobile.

Gentilé 
 La Limousine, habitante du Limousin.

Vêtement 
 La limousine, cape traditionnelle de la Haute-Vienne.

Autre 

 Limousine, un groupe de musique français.
 Limousine, film polonais de Jérôme Dassier sorti en 2008 au cinéma.

Article connexe